Крис Николас Дюхон (, род. 31 августа 1982, Мэмоу, Луизиана, США) — американский баскетболист, разыгрывающий защитник,  выступавший за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Дюхон был разыгрывающим защитником в период с 2000 по 2004 года в команде университета Дьюка в студенческой лиге NCAA.  До перехода в Лэйкерс выступал в НБА за  команды Чикаго Буллз, Нью-Йорк Никс и Орландо Мэджик. Игрок НБА Джаррет Джек приходится Дюхону двоюродным братом.

Карьера 
10 августа 2012 года, перешёл в «Лейкерс», в результате четырёхсторонего обмена вместе с Дуайтом Ховардом и Эрлом Кларком. В «Орландо» перешли Аррон Аффлало, Эл Харрингтон, Мо Харклесс и Никола Вучевич, в «Денвер» — Андре Игудала, а в «Филадельфию» — Эндрю Байнум.

Примечания

Ссылки 
 Дюхон на официальном сайте НБА
 Дюхон на официальном сайте «Лос-Анджелес Лейкерс»

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»